Пентафилаксовые () — небольшое семейство цветковых растений порядка Верескоцветные (), содержащее 12 родов и около 337 видов.

Ареал 
Ареал пентафилаксовых разобщённый. В палеотропике они распространены от юга Китая до полуострова Малакка и Суматры, а также в Африке и на Канарских островах. Часть представителей обитает в неотропике.

Ботаническое описание 

Пентафилаксовые — кустарники или небольшие деревья. Очерёдные, часто расположенные в два ряда листья черешковые, мягкие и лёгкие. Край листа цельный, изрезанный или волнистый. Прилистники чаще всего отсутствуют.

Цветки, как правило, одиночные, в листовых пазухах, редко собраны в боковые или верхушечные группы. Цветки однополые или двуполые, радиально-симметричные, пятичленные, с двойным околоцветником. Виды с однополыми цветками двудомны. Пять чашелистиков свободны. Пять свободных лепестков зеленоватые или желтоватые, редко, например у представителей рода Balthazaria, оранжево-красные. До 30 свободных фертильных тычинок располагаются простым кругом. Тычиночные нити короткие, а пыльники длинные. Представители трибы Frezierieae имеют 3, а других триб — 5 плодолистиков, слившихся в один с образованием общей завязи и синкарпного гинецея.

Плод — ягода или коробочка с деревянистым околоплодником и более или менее крылатыми семенами. Зародыш имеет U-образную форму.

История 
Семейство Пентафилаксовые было описано в 1897 году Адольфом Энглером. Некоторые авторы относят к этому семейству лишь один вид Pentaphylax euryoides. Новые исследования значительно расширили состав семейства. Большинство недавно включённых в состав пентафилаксовых видов отнесены в подсемейство Ternstroemioideae, которое раньше рассматривали в составе семейства Чайные ().

Таксономия 
Семейство содержит 12 родов и около 337 видов, разделённых на 3 трибы.

Фотогалерея

Примечания

Литература 
 Tianlu Min & Bruce Bartholomew: Pentaphylacaceae s.str. in der Flora of China, Volume 12, 2007, S. 365: Online. 
 Jon L.R. Every: Neotropical Pentaphylacaceae: in Neotropikey.

Ссылки 
 http://www.mobot.org/MOBOT/Research/APweb/orders/ericalesweb.htm#Pentaphylacaceae 

Семейства растений
Верескоцветные